Burcy (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Burcy (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France